Морено, Франсиско (1852—1919) — аргентинский исследователь и учёный
 Перито-Морено (ледник)
 Перито-Морено (национальный парк)
 Перито-Морено (город)